|-
|(22251)||1978 RT6|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,171|| align=right|5,93|| align=right|3,440||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(22252)||1978 SG|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,239|| align=right|7,51|| align=right|3,396||MBA||27. september 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(22253)||1978 SU7|| align=right|13,2|| align=right|2,572|| align=right|0,183|| align=right|15,27|| align=right|4,124||MBA||26. september 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(22254)||1978 TV2|| align=right|14,6|| align=right|2,342|| align=right|0,262|| align=right|3,39|| align=right|3,584||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(22255)||1978 VX4|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,147|| align=right|4,28|| align=right|3,559||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22256)||1978 VP9|| align=right|15,7|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,563||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22257)||1978 VJ10|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,238|| align=right|4,74|| align=right|4,350||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22258)||1979 MB3|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,173|| align=right|14,46|| align=right|4,346||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(22259)||1979 MD5|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|4,586||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|22260 Ur||1979 UR|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,152|| align=right|6,15|| align=right|4,297||MBA||19. oktober 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22261)||1980 AB|| align=right|13,5|| align=right|2,590|| align=right|0,199|| align=right|18,07|| align=right|4,167||MBA||13. januar 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(22262)||1980 PZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,342|| align=right|0,236|| align=right|23,68|| align=right|3,584||MBA||4. avgust 1980||Observatorij Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|22263 Pignedoli||1980 RC|| align=right|14,4|| align=right|2,430|| align=right|0,266|| align=right|11,03|| align=right|3,786||MBA||3. september 1980||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(22264)||1981 EX8|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,149|| align=right|3,55|| align=right|4,035||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22265)||1981 EE11|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,158|| align=right|2,91|| align=right|3,338||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22266)||1981 EQ11|| align=right|15,9|| align=right|2,261|| align=right|0,126|| align=right|4,44|| align=right|3,398||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22267)||1981 ET23|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,198|| align=right|6,24|| align=right|3,351||MBA||3. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22268)||1981 EJ26|| align=right|15,0|| align=right|2,133|| align=right|0,129|| align=right|1,56|| align=right|3,115||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22269)||1981 EK27|| align=right|14,7|| align=right|2,227|| align=right|0,085|| align=right|5,40|| align=right|3,323||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22270)||1981 EQ30|| align=right|14,3|| align=right|2,590|| align=right|0,266|| align=right|12,66|| align=right|4,168||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22271)||1981 EZ32|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,048|| align=right|10,02|| align=right|5,111||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22272)||1981 EY39|| align=right|17,7|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|00,98|| align=right|3,345||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(22273)||1981 QO3|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,174|| align=right|2,34|| align=right|3,523||MBA||26. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22274)||1981 RN|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,149|| align=right|6,31|| align=right|3,682||MBA||7. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22275)||1982 BU|| align=right|13,4|| align=right|2,398|| align=right|0,203|| align=right|27,19|| align=right|3,714||MBA||18. januar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(22276)||1982 UH9|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,340|| align=right|7,88|| align=right|4,250||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(22277)||1982 VK4|| align=right|13,6|| align=right|2,603|| align=right|0,171|| align=right|13,06|| align=right|4,199||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|22278 Protitch||1983 RT3|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,186|| align=right|11,69|| align=right|4,093||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22279)||1984 DM|| align=right|12,6|| align=right|3,151|| align=right|0,237|| align=right|13,77|| align=right|5,592||MBA||23. februar 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22280)||1985 CD2|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,196|| align=right|00,57|| align=right|5,302||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22281)||1985 PC|| align=right|13,9|| align=right|2,242|| align=right|0,111|| align=right|3,23|| align=right|3,357||MBA||14. avgust 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(22282)||1985 RA|| align=right|13,2|| align=right|2,738|| align=right|0,174|| align=right|7,73|| align=right|4,529||MBA||11. september 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(22283)||1986 PY|| align=right|15,0|| align=right|2,189|| align=right|0,247|| align=right|7,98|| align=right|3,239||MBA||6. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(22284)||1986 SH|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,199|| align=right|13,85|| align=right|4,215||MBA||30. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22285)||1987 RR|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,187|| align=right|12,88|| align=right|5,476||MBA||3. september 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22286)||1988 BO3|| align=right|14,1|| align=right|2,577|| align=right|0,127|| align=right|8,31|| align=right|4,135||MBA||18. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22287)||1988 RL12|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,181|| align=right|00,39|| align=right|5,393||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(22288)||1988 TR2|| align=right|13,0|| align=right|3,047|| align=right|0,269|| align=right|15,61|| align=right|5,318||MBA||11. oktober 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22289)||1988 XV1|| align=right|12,2|| align=right|3,112|| align=right|0,238|| align=right|19,35|| align=right|5,488||MBA||11. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22290)||1989 AO|| align=right|14,4|| align=right|2,479|| align=right|0,241|| align=right|15,46|| align=right|3,902||MBA||2. januar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|22291 Heitifer||1989 CH5|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,127|| align=right|17,75|| align=right|5,685||MBA||2. februar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(22292)||1989 SM1|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,169|| align=right|3,55|| align=right|4,942||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22293)||1989 SK4|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,163|| align=right|4,49|| align=right|3,450||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|22294 Simmons||1989 SC8|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,203|| align=right|3,81|| align=right|3,447||MBA||28. september 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(22295)||1989 SZ9|| align=right|13,1|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|12,30|| align=right|3,674||MBA||26. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(22296)||1989 TW4|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,156|| align=right|6,86|| align=right|3,471||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22297)||1989 WA1|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|3,387||MBA||21. november 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(22298)||1990 EJ|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,157|| align=right|8,85|| align=right|5,469||MBA||2. marec 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22299)||1990 GS|| align=right|13,5|| align=right|2,535|| align=right|0,065|| align=right|11,42|| align=right|4,035||MBA||15. april 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22300)||1990 OY|| align=right|13,4|| align=right|2,552|| align=right|0,201|| align=right|14,10|| align=right|4,076||MBA||19. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(22301)||1990 OB1|| align=right|13,8|| align=right|2,330|| align=right|0,211|| align=right|8,63|| align=right|3,555||MBA||22. julij 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(22302)||1990 OG4|| align=right|13,7|| align=right|2,696|| align=right|0,286|| align=right|11,06|| align=right|4,426||MBA||24. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22303)||1990 QE4|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,280|| align=right|14,33|| align=right|4,168||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22304)||1990 RU9|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,178|| align=right|10,99|| align=right|4,109||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22305)||1990 SD2|| align=right|14,8|| align=right|2,288|| align=right|0,204|| align=right|7,46|| align=right|3,461||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22306)||1990 SF4|| align=right|13,5|| align=right|2,545|| align=right|0,223|| align=right|10,61|| align=right|4,060||MBA||23. september 1990||Observatorij Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(22307)||1990 SU4|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,194|| align=right|4,09|| align=right|3,494||MBA||16. september 1990||Kleť||A. Mrkos
|-
|(22308)||1990 UO4|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,145|| align=right|12,08|| align=right|4,615||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22309)||1990 VO4|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,120|| align=right|7,77|| align=right|4,590||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22310)||1990 WU1|| align=right|14,7|| align=right|2,794|| align=right|0,233|| align=right|8,45|| align=right|4,671||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22311)||1991 EF2|| align=right|14,2|| align=right|2,197|| align=right|0,057|| align=right|5,43|| align=right|3,257||MBA||10. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|22312 Kelly||1991 GW1|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|24,57|| align=right|3,425||MBA||14. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(22313)||1991 GP3|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,214|| align=right|2,36|| align=right|5,339||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22314)||1991 GV3|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,172|| align=right|5,65|| align=right|3,435||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22315)||1991 GA4|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,136|| align=right|4,18|| align=right|3,438||MBA||8. april 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22316)||1991 LO1|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,101|| align=right|5,86|| align=right|3,443||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22317)||1991 LL2|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,138|| align=right|1,86|| align=right|5,653||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22318)||1991 PG1|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,275|| align=right|12,44|| align=right|3,788||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(22319)||1991 PX6|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,183|| align=right|1,86|| align=right|3,681||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22320)||1991 PH18|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,214|| align=right|12,36|| align=right|3,816||MBA||8. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22321)||1991 RP|| align=right|13,7|| align=right|2,417|| align=right|0,257|| align=right|26,00|| align=right|3,758||MBA||4. september 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|22322 Bodensee||1991 RQ4|| align=right|14,3|| align=right|2,489|| align=right|0,067|| align=right|3,84|| align=right|3,925||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(22323)||1991 RC6|| align=right|14,1|| align=right|2,557|| align=right|0,195|| align=right|13,66|| align=right|4,089||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22324)||1991 RQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,222|| align=right|1,66|| align=right|3,766||MBA||10. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22325)||1991 RE19|| align=right|14,3|| align=right|2,397|| align=right|0,135|| align=right|6,14|| align=right|3,710||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(22326)||1991 SZ|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,150|| align=right|7,24|| align=right|3,714||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22327)||1991 TS|| align=right|14,4|| align=right|2,416|| align=right|0,105|| align=right|6,34|| align=right|3,754||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22328)||1991 VJ1|| align=right|14,9|| align=right|2,571|| align=right|0,314|| align=right|2,43|| align=right|4,122||MBA||4. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(22329)||1991 VT5|| align=right|14,8|| align=right|2,585|| align=right|0,070|| align=right|6,79|| align=right|4,157||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22330)||1991 VU5|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,192|| align=right|11,13|| align=right|4,215||MBA||2. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22331)||1992 AC1|| align=right|13,6|| align=right|2,618|| align=right|0,271|| align=right|11,62|| align=right|4,235||MBA||10. januar 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(22332)||1992 DD8|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,105|| align=right|4,86|| align=right|4,589||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22333)||1992 DG10|| align=right|15,8|| align=right|2,144|| align=right|0,151|| align=right|2,71|| align=right|3,138||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22334)||1992 ES6|| align=right|14,4|| align=right|2,699|| align=right|0,213|| align=right|7,05|| align=right|4,432||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22335)||1992 ED18|| align=right|13,9|| align=right|2,707|| align=right|0,034|| align=right|12,17|| align=right|4,452||MBA||3. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22336)||1992 EA19|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,067|| align=right|5,38|| align=right|4,662||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(22337)||1992 EV32|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,109|| align=right|3,44|| align=right|4,581||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|22338 Janemojo||1992 LE|| align=right|13,6|| align=right|2,887|| align=right|0,300|| align=right|14,71|| align=right|4,904||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(22339)||1992 OL3|| align=right|13,6|| align=right|3,215|| align=right|0,145|| align=right|2,15|| align=right|5,764||MBA||26. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22340)||1992 OM6|| align=right|15,6|| align=right|2,230|| align=right|0,136|| align=right|3,64|| align=right|3,329||MBA||30. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22341)||1992 PF|| align=right|14,9|| align=right|2,228|| align=right|0,204|| align=right|2,35|| align=right|3,325||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(22342)||1992 RW2|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,141|| align=right|6,07|| align=right|3,433||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22343)||1992 RM5|| align=right|15,1|| align=right|2,392|| align=right|0,216|| align=right|3,00|| align=right|3,699||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22344)||1992 RJ7|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|5,58|| align=right|5,627||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22345)||1992 SP2|| align=right|13,6|| align=right|2,653|| align=right|0,177|| align=right|16,76|| align=right|4,321||MBA||23. september 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(22346)||1992 SY12|| align=right|14,5|| align=right|2,323|| align=right|0,211|| align=right|9,83|| align=right|3,539||MBA||28. september 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(22347)||1992 SE13|| align=right|14,8|| align=right|2,371|| align=right|0,201|| align=right|2,16|| align=right|3,651||MBA||30. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22348)||1992 SA17|| align=right|15,5|| align=right|2,278|| align=right|0,079|| align=right|00,70|| align=right|3,438||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(22349)||1992 UH|| align=right|14,7|| align=right|2,411|| align=right|0,252|| align=right|1,88|| align=right|3,744||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22350)||1992 US|| align=right|14,0|| align=right|2,384|| align=right|0,239|| align=right|8,31|| align=right|3,681||MBA||21. oktober 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(22351)||1992 UT2|| align=right|14,6|| align=right|2,277|| align=right|0,210|| align=right|6,94|| align=right|3,435||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22352)||1992 UP3|| align=right|14,7|| align=right|2,443|| align=right|0,199|| align=right|3,75|| align=right|3,818||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22353)||1992 UA6|| align=right|13,8|| align=right|2,368|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|3,642||MBA||28. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|22354 Sposetti||1992 UR8|| align=right|14,2|| align=right|2,329|| align=right|0,069|| align=right|7,60|| align=right|3,553||MBA||31. oktober 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(22355)||1992 WD1|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,192|| align=right|3,16|| align=right|3,659||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22356)||1992 WS6|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|2,03|| align=right|3,579||MBA||19. november 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22357)||1992 YJ|| align=right|13,4|| align=right|2,579|| align=right|0,349|| align=right|21,82|| align=right|4,141||MBA||22. december 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(22358)||1993 FK11|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,057|| align=right|3,72|| align=right|4,183||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22359)||1993 FR11|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,164|| align=right|13,77|| align=right|4,110||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22360)||1993 FT11|| align=right|12,9|| align=right|2,693|| align=right|0,172|| align=right|13,54|| align=right|4,419||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22361)||1993 FN14|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,140|| align=right|4,65|| align=right|3,263||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22362)||1993 FY19|| align=right|14,9|| align=right|2,555|| align=right|0,080|| align=right|7,34|| align=right|4,084||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22363)||1993 FX21|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,041|| align=right|3,07|| align=right|4,136||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22364)||1993 FJ33|| align=right|13,7|| align=right|2,579|| align=right|0,110|| align=right|4,16|| align=right|4,142||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22365)||1993 FQ43|| align=right|15,1|| align=right|2,584|| align=right|0,221|| align=right|3,31|| align=right|4,154||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(22366)||1993 MT|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,072|| align=right|2,60|| align=right|4,887||MBA||21. junij 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22367)||1993 MZ|| align=right|13,7|| align=right|2,696|| align=right|0,190|| align=right|13,00|| align=right|4,426||MBA||18. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(22368)||1993 PV3|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,091|| align=right|10,10|| align=right|5,130||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|22369 Klinger||1993 SE3|| align=right|15,6|| align=right|2,136|| align=right|0,151|| align=right|2,64|| align=right|3,120||MBA||18. september 1993||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|22370 Italocalvino||1993 TJ2|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,195|| align=right|2,60|| align=right|5,702||MBA||15. oktober 1993||Bassano Bresciano||Bassano Bresciano
|-
|(22371)||1993 TA16|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,156|| align=right|2,05|| align=right|5,767||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22372)||1993 TD28|| align=right|14,1|| align=right|3,054|| align=right|0,063|| align=right|3,91|| align=right|5,337||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22373)||1993 TJ31|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,052|| align=right|5,20|| align=right|5,369||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22374)||1993 TX33|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,124|| align=right|10,90|| align=right|5,654||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22375)||1993 TF34|| align=right|14,9|| align=right|2,163|| align=right|0,140|| align=right|3,01|| align=right|3,181||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22376)||1993 TX38|| align=right|13,5|| align=right|3,060|| align=right|0,057|| align=right|7,00|| align=right|5,352||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22377)||1993 UW6|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,114|| align=right|6,18|| align=right|5,213||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22378)||1994 AY10|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,208|| align=right|3,14|| align=right|3,382||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22379)||1994 CO1|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,113|| align=right|3,58|| align=right|3,459||MBA||10. februar 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22380)||1994 CF10|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,165|| align=right|2,90|| align=right|3,480||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22381)||1994 CN10|| align=right|14,9|| align=right|2,276|| align=right|0,194|| align=right|3,69|| align=right|3,433||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22382)||1994 CY16|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,177|| align=right|3,25|| align=right|3,654||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22383)||1994 EL|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,157|| align=right|2,39|| align=right|3,537||MBA||5. marec 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(22384)||1994 EZ6|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,152|| align=right|5,97|| align=right|3,512||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(22385)||1994 EK7|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,288|| align=right|23,21|| align=right|3,546||MBA||14. marec 1994||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(22386)||1994 PF14|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,025|| align=right|5,23|| align=right|4,428||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22387)||1994 PN14|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,179|| align=right|6,22|| align=right|4,100||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22388)||1994 PC15|| align=right|14,9|| align=right|2,549|| align=right|0,142|| align=right|13,44|| align=right|4,068||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22389)||1994 PC21|| align=right|14,8|| align=right|2,727|| align=right|0,019|| align=right|5,33|| align=right|4,502||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22390)||1994 PA23|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,076|| align=right|1,31|| align=right|4,183||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22391)||1994 PE26|| align=right|14,2|| align=right|2,680|| align=right|0,149|| align=right|12,19|| align=right|4,387||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22392)||1994 PT27|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,082|| align=right|13,33|| align=right|4,102||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22393)||1994 QV|| align=right|13,6|| align=right|2,650|| align=right|0,286|| align=right|13,63|| align=right|4,314||MBA||29. avgust 1994||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22394)||1994 TO|| align=right|13,1|| align=right|2,681|| align=right|0,189|| align=right|11,14|| align=right|4,389||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22395)||1994 TD3|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,106|| align=right|8,75|| align=right|4,635||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22396)||1994 VR|| align=right|14,3|| align=right|2,806|| align=right|0,185|| align=right|11,20|| align=right|4,700||MBA||3. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22397)||1994 VV2|| align=right|13,4|| align=right|2,777|| align=right|0,179|| align=right|10,06|| align=right|4,628||MBA||4. november 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22398)||1994 WF1|| align=right|13,6|| align=right|2,900|| align=right|0,092|| align=right|00,97|| align=right|4,938||MBA||27. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22399)||1995 CB|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,218|| align=right|10,28|| align=right|5,492||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22400)||1995 CC|| align=right|13,1|| align=right|3,153|| align=right|0,069|| align=right|3,92|| align=right|5,598||MBA||1. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|22401 Egisto||1995 DP3|| align=right|13,1|| align=right|3,228|| align=right|0,103|| align=right|15,64|| align=right|5,797||MBA||24. februar 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|22402 Goshi||1995 GN|| align=right|15,7|| align=right|2,187|| align=right|0,127|| align=right|3,54|| align=right|3,233||MBA||3. april 1995||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|22403 Manjitludher||1995 LK|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,218|| align=right|25,97|| align=right|3,529||MBA||5. junij 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(22404)||1995 ME4|| align=right|12,4|| align=right|5,293|| align=right|0,120|| align=right|9,29|| align=right|12,18||JUT||29. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|22405 Gavioliremo||1995 OB|| align=right|15,8|| align=right|2,290|| align=right|0,180|| align=right|4,84|| align=right|3,466||MBA||19. julij 1995||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(22406)||1995 QW5|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,105|| align=right|6,99|| align=right|3,478||MBA||22. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22407)||1995 SK2|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,194|| align=right|3,12|| align=right|3,796||MBA||17. september 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22408)||1995 SC3|| align=right|13,8|| align=right|2,729|| align=right|0,221|| align=right|7,68|| align=right|4,508||MBA||20. september 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22409)||1995 SU3|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,191|| align=right|6,63|| align=right|3,373||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22410)||1995 SS52|| align=right|15,3|| align=right|2,570|| align=right|0,025|| align=right|3,54|| align=right|4,119||MBA||29. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22411)||1995 TR|| align=right|13,9|| align=right|2,380|| align=right|0,115|| align=right|5,50|| align=right|3,670||MBA||2. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22412)||1995 UQ4|| align=right|12,8|| align=right|2,360|| align=right|0,195|| align=right|13,75|| align=right|3,626||MBA||25. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22413)||1995 UB13|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,192|| align=right|9,12|| align=right|3,730||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22414)||1995 UB15|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,165|| align=right|3,92|| align=right|4,094||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22415)||1995 UB21|| align=right|14,8|| align=right|2,459|| align=right|0,153|| align=right|7,60|| align=right|3,856||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22416)||1995 UC47|| align=right|14,5|| align=right|2,594|| align=right|0,304|| align=right|5,64|| align=right|4,178||MBA||28. oktober 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22417)||1995 WK1|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,134|| align=right|4,88|| align=right|4,248||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22418)||1995 WM4|| align=right|14,1|| align=right|2,591|| align=right|0,158|| align=right|4,27|| align=right|4,170||MBA||20. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22419)||1995 WP5|| align=right|14,0|| align=right|2,786|| align=right|0,147|| align=right|5,88|| align=right|4,650||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22420)||1995 WL42|| align=right|14,6|| align=right|2,893|| align=right|0,124|| align=right|1,07|| align=right|4,921||MBA||28. november 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22421)||1995 XC5|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,159|| align=right|3,55|| align=right|4,342||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22422)||1995 YO5|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,148|| align=right|6,36|| align=right|4,005||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22423)||1995 YJ12|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,120|| align=right|15,13|| align=right|4,244||MBA||19. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22424)||1995 YS21|| align=right|13,3|| align=right|2,734|| align=right|0,102|| align=right|4,84|| align=right|4,521||MBA||20. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(22425)||1996 AZ|| align=right|13,9|| align=right|2,814|| align=right|0,081|| align=right|4,19|| align=right|4,720||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22426)||1996 AH9|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,107|| align=right|1,68|| align=right|4,593||MBA||13. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22427)||1996 DB|| align=right|13,6|| align=right|3,134|| align=right|0,331|| align=right|24,61|| align=right|5,549||MBA||18. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22428)||1996 DT|| align=right|13,3|| align=right|2,993|| align=right|0,055|| align=right|10,63|| align=right|5,177||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22429)||1996 DD1|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,066|| align=right|22,80|| align=right|4,376||MBA||22. februar 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(22430)||1996 DM2|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,054|| align=right|5,82|| align=right|4,532||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22431)||1996 DY2|| align=right|13,5|| align=right|2,888|| align=right|0,072|| align=right|3,08|| align=right|4,906||MBA||28. februar 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(22432)||1996 EJ14|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,097|| align=right|15,80|| align=right|5,266||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22433)||1996 GC2|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,238|| align=right|1,03|| align=right|5,397||MBA||9. april 1996||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(22434)||1996 GE6|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,144|| align=right|6,71|| align=right|5,367||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22435)||1996 GN7|| align=right|14,9|| align=right|3,201|| align=right|0,166|| align=right|2,07|| align=right|5,725||MBA||12. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22436)||1996 GO17|| align=right|13,5|| align=right|3,071|| align=right|0,092|| align=right|17,20|| align=right|5,382||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22437)||1996 GR20|| align=right|13,7|| align=right|3,181|| align=right|0,184|| align=right|3,03|| align=right|5,673||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22438)||1996 HQ19|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,109|| align=right|00,62|| align=right|5,755||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22439)||1996 HL20|| align=right|13,8|| align=right|3,226|| align=right|0,116|| align=right|2,47|| align=right|5,794||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22440)||1996 KA|| align=right|13,2|| align=right|3,196|| align=right|0,234|| align=right|11,78|| align=right|5,714||MBA||17. maj 1996||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(22441)||1996 PA9|| align=right|15,3|| align=right|2,156|| align=right|0,071|| align=right|1,91|| align=right|3,166||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|22442 Blaha||1996 TM9|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,028|| align=right|00,88|| align=right|3,244||MBA||14. oktober 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(22443)||1996 TJ11|| align=right|16,0|| align=right|2,199|| align=right|0,159|| align=right|00,86|| align=right|3,260||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(22444)||1996 TK12|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,220|| align=right|1,53|| align=right|3,484||MBA||15. oktober 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(22445)||1996 TT14|| align=right|14,3|| align=right|2,188|| align=right|0,196|| align=right|3,40|| align=right|3,236||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22446)||1996 TU25|| align=right|15,4|| align=right|2,153|| align=right|0,142|| align=right|3,26|| align=right|3,159||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22447)||1996 TP34|| align=right|14,8|| align=right|2,296|| align=right|0,173|| align=right|11,13|| align=right|3,479||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22448)||1996 TP35|| align=right|16,1|| align=right|2,209|| align=right|0,073|| align=right|5,62|| align=right|3,282||MBA||11. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22449)||1996 VC|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,354|| align=right|21,54|| align=right|3,585||MBA||1. november 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|22450 Nové Hrady||1996 VN|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,210|| align=right|5,40|| align=right|4,397||MBA||3. november 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(22451)||1996 VN6|| align=right|14,1|| align=right|2,526|| align=right|0,146|| align=right|15,48|| align=right|4,015||MBA||13. november 1996||Campo Imperatore||A. Boattini; A. Di Paola
|-
|(22452)||1996 VD8|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,231|| align=right|4,92|| align=right|4,402||MBA||3. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(22453)||1996 VC9|| align=right|14,0|| align=right|2,258|| align=right|0,185|| align=right|6,98|| align=right|3,392||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22454)||1996 VU17|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,093|| align=right|1,54|| align=right|3,214||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22455)||1996 XK1|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,208|| align=right|1,45|| align=right|3,626||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22456)||1996 XF12|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,102|| align=right|7,16|| align=right|3,720||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22457)||1996 XC15|| align=right|14,6|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|00,91|| align=right|3,455||MBA||10. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22458)||1996 XD31|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|5,02|| align=right|3,556||MBA||14. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22459)||1997 AD2|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,063|| align=right|5,11|| align=right|3,547||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22460)||1997 AJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,287|| align=right|0,074|| align=right|4,74|| align=right|3,458||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22461)||1997 AB7|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,098|| align=right|2,78|| align=right|3,734||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22462)||1997 AF7|| align=right|15,6|| align=right|2,421|| align=right|0,158|| align=right|3,85|| align=right|3,766||MBA||9. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22463)||1997 AT13|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,215|| align=right|2,87|| align=right|3,679||MBA||11. januar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(22464)||1997 AG14|| align=right|13,0|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|14,32|| align=right|4,176||MBA||4. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|22465 Karelanděl||1997 AK18|| align=right|16,0|| align=right|2,459|| align=right|0,181|| align=right|2,31|| align=right|3,855||MBA||15. januar 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(22466)||1997 BA3|| align=right|14,8|| align=right|2,403|| align=right|0,185|| align=right|1,63|| align=right|3,725||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22467)||1997 BC3|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,045|| align=right|6,46|| align=right|3,637||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22468)||1997 CK1|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,173|| align=right|4,38|| align=right|4,116||MBA||1. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(22469)||1997 CP1|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,199|| align=right|5,04|| align=right|3,740||MBA||2. februar 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(22470)||1997 CR21|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,135|| align=right|2,03|| align=right|3,769||MBA||9. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(22471)||1997 CR28|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,110|| align=right|3,72|| align=right|4,026||MBA||2. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22472)||1997 CT28|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,115|| align=right|6,05|| align=right|3,827||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22473)||1997 EN4|| align=right|14,7|| align=right|2,639|| align=right|0,197|| align=right|12,08|| align=right|4,285||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|22474 Frobenius||1997 ED8|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,164|| align=right|3,59|| align=right|4,165||MBA||8. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22475)||1997 EH13|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,075|| align=right|1,84|| align=right|4,179||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22476)||1997 EM23|| align=right|12,8|| align=right|2,639|| align=right|0,193|| align=right|13,31|| align=right|4,287||MBA||8. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22477)||1997 EU42|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|2,89|| align=right|4,097||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22478)||1997 EM48|| align=right|14,5|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|4,63|| align=right|4,098||MBA||11. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22479)||1997 FY1|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,202|| align=right|13,26|| align=right|4,511||MBA||29. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(22480)||1997 GU3|| align=right|13,8|| align=right|2,775|| align=right|0,065|| align=right|6,50|| align=right|4,622||MBA||3. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(22481)||1997 GM13|| align=right|14,0|| align=right|2,734|| align=right|0,111|| align=right|17,66|| align=right|4,520||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22482)||1997 GK16|| align=right|14,3|| align=right|2,886|| align=right|0,207|| align=right|1,51|| align=right|4,902||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22483)||1997 GX16|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,135|| align=right|11,98|| align=right|4,329||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22484)||1997 GX21|| align=right|13,6|| align=right|2,897|| align=right|0,074|| align=right|3,66|| align=right|4,929||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22485)||1997 GS22|| align=right|14,9|| align=right|2,780|| align=right|0,024|| align=right|3,75|| align=right|4,635||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22486)||1997 GZ22|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,055|| align=right|5,55|| align=right|4,686||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22487)||1997 GP23|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,147|| align=right|5,25|| align=right|4,605||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22488)||1997 GP24|| align=right|14,3|| align=right|2,987|| align=right|0,064|| align=right|10,69|| align=right|5,161||MBA||7. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|22489 Yanaka||1997 GR24|| align=right|13,8|| align=right|2,695|| align=right|0,190|| align=right|12,19|| align=right|4,423||MBA||7. april 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(22490)||1997 GB26|| align=right|14,7|| align=right|2,525|| align=right|0,140|| align=right|14,23|| align=right|4,013||MBA||11. april 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(22491)||1997 GX32|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,021|| align=right|2,23|| align=right|4,504||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22492)||1997 GN35|| align=right|15,1|| align=right|2,874|| align=right|0,022|| align=right|3,27|| align=right|4,872||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(22493)||1997 GP40|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,123|| align=right|1,71|| align=right|5,308||MBA||7. april 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(22494)||1997 JL|| align=right|15,1|| align=right|2,474|| align=right|0,081|| align=right|3,33|| align=right|3,890||MBA||2. maj 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|22495 Fubini||1997 JU3|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,154|| align=right|8,94|| align=right|4,711||MBA||6. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22496)||1997 JH13|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,124|| align=right|9,27|| align=right|4,606||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|22497 Immanuelfuchs||1997 KG|| align=right|13,6|| align=right|2,889|| align=right|0,086|| align=right|3,33|| align=right|4,909||MBA||30. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(22498)||1997 LY2|| align=right|14,1|| align=right|3,162|| align=right|0,162|| align=right|6,99|| align=right|5,621||MBA||5. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22499)||1997 MP9|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,128|| align=right|12,48|| align=right|5,369||MBA||27. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(22500)||1997 OJ|| align=right|13,6|| align=right|3,171|| align=right|0,169|| align=right|1,27|| align=right|5,647||MBA||26. julij 1997||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov